Classe R peut faire référence à :

Classe de navires 
Cuirassé
 la classe Revenge, parfois appelée classe R, une classe de cuirassés de la Royal Navy ;
 Destroyers
 la , une classe de destroyers construits pour la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale ;
 la classe R, une classe de destroyers construits pour la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale
Sous-marins
 la , une classe de sous-marins de la Royal Navy ;
 la classe Rainbow, parfois appelée classe R, une classe de sous-marins de la Royal Navy ;
 la classe R, une classe de sous-marins de la Regia Marina construits pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de sous-marins de l'United States Navy construits pendant la Première Guerre mondiale;
Autres
 la , une classe de patrouilleurs finlandais ;
 la , une classe de navires de croisière.

Voitures 
 la Mercedes-Benz Classe R, un monospace de luxe de Mercedes-Benz.